Dynamisches Gleichgewicht steht für:
 Fließgleichgewicht, stationärer Vorgang, während dessen Energie und Masse im selben Maße zu- wie abströmen
 Gleichgewicht zwischen äußerer Kraft und Trägheitskraft; siehe Dynamisches Gleichgewicht (Technische Mechanik)

Siehe auch:
 Chemisches Gleichgewicht